Patrik Sundström, švedski hokejist, * 14. december 1961, Skellefteå, Švedska.

Sundström je v švedski ligi igral za klub IF Björklöven, v desetih sezonah v ligi NHL pa je bil član klubov Vancouver Canucks in New Jersey Devil. V sezoni 1981/82 je bil izbran za švedskega hokejista leta. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne medalje, skupno pa je za reprezentanco nastopil na 31-ih tekmah.

Tudi njegov sin Alexander, brat dvojček Peter, oče Elon in stric Kjell so bili hokejisti.

Pregled kariere

|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 78/79
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 79
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 79/80
|
| 26
| 5
| 7
| 12
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 10
| 18
| 28
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 7
| 0
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 4
| 0
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 22
| 13
| 35
|
| 38
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 5
| 2
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 82/83
|
| 74
| 23
| 23
| 46
|
| 30
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 83/84
|
| 78
| 38
| 53
| 91
|
| 37
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 7
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 1
| 6
| 7
|
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 84/85
|
| 71
| 25
| 43
| 68
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 85/86
|
| 79
| 18
| 48
| 66
|
| 28
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 86/87
|
| 72
| 29
| 42
| 71
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 87/88
|
| 78
| 15
| 36
| 51
|
| 42
|
| 18
| 7
| 13
| 20
|
| 14
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 88/89
|
| 62
| 28
| 41
| 69
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 89/90
|
| 74
| 27
| 49
| 76
|
| 34
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 90/91
|
| 71
| 15
| 31
| 46
|
| 48
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Utica Devils
| AHL
| 91/92
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 91/92
|
| 17
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 92/93
|
| 33
| 16
| 21
| 37
|
| 46
|
| 9
| 3
| 5
| 8
|
| 10
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 93/94
|
| 16
| 4
| 7
| 11
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 93/94
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 881
| bgcolor="#7FFF00" | 294
| bgcolor="#7FFF00" | 449
| bgcolor="#7FFF00" | 743
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 549
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Utica Devils